Это список музыкальных альбомов и синглов к аниме «RahXephon».

Альбомы

RahXephon O.S.T. 1 

RahXephon O.S.T. 1 — первый музыкальный альбом к аниме-сериалу «RahXephon», вышедший в 2002 году. Кроме открывающей мелодии, «Hemisphere», вся музыка и слова написаны Итико Хасимото и ей же исполнены. Последнюю песню она исполнила вместе со своей сестрой Маюми Хасимото.

«Yume no Tamago» (Яйцо мечты), последний трек, использовалась как закрывающая тема во всех сериях, кроме последней. Музыкальная тема из этого трека также появилась как одна из музыкальных тем в конце последней серии, «Before you know». Она также использовалась «Second Sorrow» в 19 серии «Синий друг».

На обложке изображена картина с Куон, персонажем аниме.

Список композиций

RahXephon O.S.T. 2 

RahXephon O.S.T. 2 — второй саундтрек-альбом к аниме-сериалу «RahXephon», вышедший в 2002 году. Вся музыка и слова были написаны Итико Хасимото и ей же исполнены. Песню «Yume no Tamago (Яйцо мечты)» она исполнила вместе с сестрой — Маюми Хасимото. Хоуко Кувасима, озвучивавшая в сериале Куон, также исполнила одну из песен.

Хасимото описала этот альбом как «более органичный», чем первый, и он также содержит музыку, записанную уже после начала показа сериала.

Мелодия песни «La, la Maladie du Sommeil» взята из Половецких танцев. Этот трек был замечен в альбоме  (VICL-61796).

На обложке альбома изображена Рэйка — персонаж оригинального аниме.

Содержание альбома
Трек «Huge Suites» демонстрирует мелодию, исполняемую по очереди разными инструментами поверх ритма малого барабана и контрмелодии. Она начинается тихо и восходит к крещендо. Этот трек частично повторяет структуру «Болеро» Мориса Равеля. Изначальная ритмическая палитра в «Huge Suites» проще, чем в «Болеро», и состоит только из 6 тактов. Когда главная мелодия «Болеро» использовала две основные темы ( ), этот трек использует четыре. Первый раз ритм меняется в 1:23, совпадая с переходом третьей темы. В 2:00 струнные возвращаются к изначальной ритмической палитре, а ударные — нет; предыдущий ритм становится контра-ритмом. В «Болеро» тот же ритм сохранялся до самого конца. Последний переход в «Huge Suites» происходит в 2:18, где контр-мелодия заканчивается, а ритм и тема восходят к своему крещендо, которое длится последние 40 секунд трека.

Главная тема этого трека также используется в песне «Brave» в следующем альбоме.

Список композиций

RahXephon O.S.T. 3 

RahXephon O.S.T. 3 — третий и последний саундтрек-альбом к аниме «RahXephon», вышедший в 2002 году, позже был выпущен саундтрек к фильму «RahXephon». Вся музыка и слова были написаны Итико Хасимото и исполнены ей вместе с другими музыкантами. Хоуко Кувасима, озвучивавшая Куон, исполнила довольно искаженную версию темы «Половецких танцев» Александра Бородина в 18-м треке «Way to the Tune».

Список композиций

RahXephon Pluralitas Concentio O.S.T. 

RahXephon Pluralitas Concentio O.S.T. — официальный саундтрек-альбом к аниме-фильму «RahXephon: Pluralitas Concentio», вышедший в 2003 году.

Альбом не содержит всей музыки, исполняемой в фильме, но те композиции, которые на нём отсутствуют, могут быть найдены на других OST-дисках к сериалу.

Вся музыка за исключением синглов «Tune the Rainbow» и «Hemisphere» написаны Итико Хасимото.

Композиции с 1-й по 12-ю были написаны специально для фильма, тогда как с 13-й по 21-ю повторяют саундтрек сериала.

Список композиций

Синглы

Hemisphere 

 — 10-й сингл японской певицы Маайи Сакамото. Слова написаны Юхо Ивасато, а музыка создана Ёко Канно. На 2008 год это третий по продажам сингл певицы после «Triangler» и «Kiseki no Umi».

«Hemisphere» использовалась как начальная тема в аниме-сериале «RahXephon», в котором Сакамото также озвучивала одного из персонажей. Трек был также издавался в составе альбомов «RahXephon O.S.T. 1» и «Super Robot Wars MX OST». Также он вошёл в альбом синглов Сакамото «Single Collection + Nikopachi».

Сингл включает в себя инструментальную версию «Hemisphere», использовавшуюся в начале 4 серии «RahXephon». Переанжированная версия песни, звучащая в игре «Super Robot Wars MX», не включена в сингл.

Единственная другая песня, входящая в сингл, называется «Music».

Список композиций

Tune the Rainbow 

«Tune the Rainbow» — 12-й сингл японской певицы Маайи Сакамото. Слова к заглавному треку были написаны Юхо Ивасато, а музыка создана Ёко Канно. Она использовалась как закрывающая тема в полнометражном аниме-фильме «RahXephon: Pluralitas Concentio». Она также была включена в два альбома: «RahXephon Pluralitas Concentio O.S.T.» и «Single Collection + Nikopachi».

Также в сингл входит трек под названием «The Garden of Everything», слова к ней написаны Сакамото и Крисом Мосделлом. Песня была исполнена Стивом Конте и Сакамото. Композитором этого трека является также Ёко Канно с использованием «Половецких танцев» Александра Бородина.

Сингл попал в десятку лучших в чарте Oricon, но на 2008 год это пятый по прадажам сингл Маайи Сакамото. Несмотря на то, что было распродано меньше копий «Tune the Rainbow», чем «Kiseki no Umi», «Hemisphere» или «Loop», но эти синглы занимали более низкие места в рейтинге.

Список композиций 

Чарты

Радиопостановка 
Радиопостановка, названная «RahXephon Sound Drama», вышла на CD в Японии в сентябре 2002 года. Она состоит из 14 сценических треков, двух музыкальных и одного превьюшного. Это история о том, как Аято получил коробку шоколадных конфет от неизвестного на День святого Валентина и пытается узнать, кто же послал её.

Примечания

Ссылки 
 «RahXephon O.S.T. 1» на MusicBrainz.
 «RahXephon O.S.T. 2» на MusicBrainz.
 «RahXephon O.S.T. 3» на MusicBrainz.
 «RahXephon Pluralitas Concentio» на MusicBrainz.
 «Hemisphere» на MusicBrainz.
 «Tune the Rainbow» на MusicBrainz.

RahXephon